Вя́земский — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 Вяземский, Афанасий Иванович (XVI век) — опричник, князь.

Б 
 Вяземский, Борис Леонидович (1883—1917) — историк и фенолог.

В 
 Вяземский, Василий Васильевич (1775—1812) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.

И 
 Вяземский, Иван Андреевич (1722 — после 1798) — действительный тайный советник, сенатор.

К

Л 
 Вяземский, Леонид Дмитриевич (1848—1909) — князь, российский генерал и государственный деятель.

М 
 Вяземский, Михаил Сергеевич (1770—1848) — генерал-майор.

Н 
 Вяземский, Никифор Кондратьевич (ок. 1660—1745) — учитель царевича Алексей Петровича.

О 
 Вяземский, Орест Полиенович (1839—1910) — русский железнодорожный инженер.

П 
 Вяземский, Павел Петрович (1820—1888) — литератор и собиратель рукописей, князь.
 Вяземский, Пётр Андреевич (1792—1878) — русский поэт, литературный критик, князь.

С 
 
 Вяземский, Симеон Мстиславич (ум. 1406) — князь Вяземский и Новоторжский.

Т 
 Вяземский, Терентий Иванович (1857—1914) — русский учёный, специалист в области электрофизиологии животных и растительных тканей.

Ю 
 Вяземский, Юрий Павлович (род. 1951) — русский писатель, философ, телеведущий.



Топонимы 
 Вяземский — город в Хабаровском крае.
  — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 
 Вяземский сад

См. также 
 Вяземски, Анна
 
 Вяземское
 Вяземский 115-й пехотный полк